Wolfgang Kraus ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Kraus (Journalist) (1887–1952), deutsch-baltischer Schriftsteller
 Wolfgang Kraus (Komponist) (1923–2005), deutscher Komponist und Heimatschriftsteller
 Wolfgang Kraus (Schriftsteller) (1924–1998), österreichischer Schriftsteller
 Wolfgang Kraus (Chemiker) (* 1931), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Wolfgang Kraus (Fußballspieler, 1953) (* 1953), deutscher Fußballspieler (Eintracht Frankfurt, Bayern München)
 Wolfgang Kraus (Leichtathlet), deutscher Leichtathlet
 Wolfgang Kraus (Theologe) (* 1955), deutscher Theologe und Hochschullehrer 
 Wolfgang Kraus (Ethnologe) (* 1958), österreichischer Ethnologe 
 Wolfgang Kraus (Fußballspieler, 1962) (* 1962), deutscher Fußballspieler (Kickers Offenbach)
 Wolfgang Kraus (Musiker) (* 1965), deutscher Kirchenmusiker, Organist und Ensemblegründer  

Siehe auch:
 Wolfgang Krause